Demmelhuber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Eva Demmelhuber (* 1956), deutsche Regisseurin, Autorin und Produzentin 
 Gudula Demmelhuber, deutsche Behindertensportlerin und Paralympionidin
 Thomas Demmelhuber (* 1980), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer